JBV est un sigle qui peut désigner :
 Jernbaneverket, une société, détenue par l'État Norvégien, qui possède et gère les infrastructures du réseau ferroviaire norvégien ;
 , une revue universitaire pluridisciplinaire bimestrielle à comité de lecture publiant des recherches sur tous les aspects de l'entrepreneuriat.